Perejaslav (Oekraïne), tot 2019 Perejaslav-Chmelnytsky, een stad in de Oekraiense oblast Kiev
 Vorstendom Perejaslavl, een voormalig vorstendom 
 Pereslavl-Zalesski, een stad in de Russische oblast Jaroslavl.
 Perejaslavl-Rjazanski, het huidige Rjazan in Rusland